Характер (общий термин; от ) — совокупность существенных свойств, особенностей предмета.

Отдельные значения 
 Характер, общеэстетический термин: группа черт персонажа, по Аристотелю, то, что заставляет нас называть действующие лица каковыми-нибудь.
 Характер — целостные свойства личности (нрав), постоянно проявляющиеся в её поведении (в отношениях к миру и людям).
 Характер в драматургии, литературе: образ действующего лица, один из способов типизации (наряду с маской и амплуа).
  — особый склад социального поведения (например, Авторитарный характер).
 Характер — в «Критике практического разума» И. Канта: практически последовательный образ мышления по неизменным максимам.

В математике 
 характер (теория чисел) — мультипликативная комплекснозначная функция на множестве целых чисел.
 Характер кубического вычета
 Характер биквадратичного вычета
 Характер группы — мультипликативная комплекснозначная функция на группе.
 Характер представления группы — функция от классов смежности, использующаяся в теории представлений.

См. также 
 Акцентуации характера — сдвиги в целостном поведении личности на грани нормы
 Комедия характеров
 Характерный актёр